Wenn Menschen reif zur Liebe werden – film del 1916 diretto da Fern Andra
 Wenn Menschen reif zur Liebe werden – film del 1927 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck
 Arme kleine Inge o Wenn Menschen reif zur Liebe werden (titolo della distribuzione in Austria) – film del 1936 diretto da Robert Land